Agenor, Agènor e Agénor – varianti in diverse lingue del nome proprio di persona Agenore
1873 Agenor – asteroide troiano
Ronald Agénor – tennista haitiano naturalizzato statunitense

Pagine correlate
Agenore